1290 км, 1290-й киломе́тр — топоним в России и Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1290 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Одесская область). Код 407910
 1290 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 804121